

Населённые пункты

Белоруссия 
 Добрейка — деревня в Витебском районе Витебской области.
 Добрейка — агрогородок в Шкловском районе Могилёвской области.

Река 
 Добрейка — левый приток Ужа.